Залядье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Залядье — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Залядье — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Залядье — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Залядье — деревня в Слуцком районе Минской области.

Украина 
 Залядье — село в Корюковском районе Черниговской области.